Hadit steht für:

 Hadit (Thelema), Gottheit im esoterischen System von Thelema, Sprecher im zweiten Abschnitt von Aleister Crowleys Liber AL vel Legis
 die Überlieferung der Aussprüche und Handlungen des islamischen Propheten Mohammed, siehe Hadith